Т20 (танк) () — американський середній танк періоду Другої світової війни, головний танк в серії T20, що вироблявся протягом 1942–1943, проте в серію не увійшов, в бойових діях участі не брав.

Тактико-технічні характеристики танків серії Т20

Література 
 R. P. Hunnicutt. Pershing: A History of the Medium Tank T20 Series. — Novato, CA: Presidio Press, 1971. — 240 p.
 The Encyclopedia of Tanks and Armored Fighting Vehicles — The Comprehensive Guide to Over 900 Armored Fighting Vehicles From 1915 to the Present Day, General Editor: Christopher F. Foss, 2002
 British and American Tanks of World War Two, The Complete Illustrated History of British, American, and Commonwealth Tanks 1933–1945, Peter Chamberlain and Chris Ellis, 1969

Примітки

Посилання 
 United States' T20 medium tank
 United States' T23 medium tank
 T20 USA — Medium Tanks

Див. також 
 M3 Lee
 M4 Sherman
 Ram II
 Матильда II (танк)
 Т-43
 Класифікація танків
 Танки Другої світової війни

Танки США
Середні танки
Танки Другої світової війни
Танки за алфавітом
Скасовані військові проєкти США